El Partido Comunista de Aragón (PCA) fue un partido político de ámbito aragonés de principios de la década de 1980. El PCA surgió de una escisión prosoviética del Comité Regional de Aragón del Partido Comunista de España en 1980.

En 1984, el PCA se uniría al Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), resultante de grupos principalmente escindidos del PCE de toda España, adoptando como nueva denominación: Partido Comunista de Aragón-Partido Comunista (PCA-PC).

Pese a ser un partido en potencia de ámbito aragonés, su actividad política quedó circunscrita de facto a la provincia de Zaragoza.

El PCA-PC no debe confundirse con la federación aragonesa del PCE: el Partido Comunista de Aragón.

Resultados electorales 

 Elecciones autonómicas de 1983: En los comicios autonómicos aragoneses presentó candidatura en una de las tres circunscripciones electorales aragonesas, en la de la provincia de Zaragoza. Obtuvo los siguientes resultados:

 Elecciones municipales de 1983: En estos comicios presentó candidaturas en la ciudad de Zaragoza y en algún municipio más de la misma provincia. El resultado fue marginal, sin lograr representación alguna en las instituciones.

Órgano de expresión 

Entre 1980 y 1984, el PCA-PC editó la publicación Ofensiva. El título de dicha publicación ya fue empleado por el PCE en Aragón en una publicación clandestina que editó entre 1970 y 1976.

Véase también 

 Partido Comunista de España
 Partido Comunista de Aragón (federación regional del PCE)
 Partido Comunista de los Pueblos de España

Partidos políticos de Aragón
Partidos comunistas de España
Partidos políticos de España posteriores a la Transición
Partidos políticos desaparecidos de España